Putumayo kan avse:
 Putumayo, flod – en flod i Colombia
 Putumayo, departement – ett departement i Colombia